6-й Панамериканский чемпионат по софтболу среди мужчин 2002 проводился в городе Гватемала (Гватемала) с 13 по 22 ноября 2002 года с участием 14 команд.

В Гватемале мужской Панамериканский чемпионат проводился впервые.

Чемпионат являлся также квалификационным турниром — команды, занявшие пять первых мест, получали квалификацию для участия в мужском чемпионате мира 2004; команды, занявшие семь первых мест (или восемь, если команда Доминиканской республики — организатора Панамериканских игр 2003 — попадёт в числе первых семи), получали квалификацию для участия в турнире по софтболу на Панамериканских играх 2003.

Панамериканским чемпионом (во 2-й раз в своей истории) стала сборная США, победив в финале сборную Канады. Третье место заняла сборная Венесуэлы.

Впервые в мужском Панамериканском чемпионате участвовали сборные Гондураса, Сальвадора и Ямайки.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучших команды проходят во второй этап, плей-офф, проводящийся по системе Пейджа; они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
«?» — результат этого матча в источниках не найден, известно общее количество побед и поражений команды

Плей-офф

Итоговая классификация 

 Команды, получившие квалификацию для участия в чемпионате мира 2004 и турнире по софтболу на Панамериканских играх 2003
 Команда, получившая квалификацию для участия в турнире по софтболу на Панамериканских играх 2003 как страна-организатор Панамериканских игр
 Команды, получившие квалификацию для участия в турнире по софтболу на Панамериканских играх 2003

Примечания 

2002 год в софтболе
2002
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Гватемале

Панамериканские чемпионаты в Гватемале

Ноябрь 2002 года